Osoby:
 Dawid Murek – polski siatkarz
 Weronika Murek – polska autorka opowiadań i sztuk teatralnych

Inne:
 Doktor Murek – polski serial radiowy
 Doktor Murek – polski serial telewizyjny
 Doktór Murek – polski film

Zobacz też:
 Mureck